Partito della Giustizia e dello Sviluppo – partito politico libico
Partito della Giustizia e dello Sviluppo – partito politico marocchino
Partito della Giustizia e dello Sviluppo – partito politico turco

Pagine correlate 
Fronte per la Giustizia e lo Sviluppo – partito politico algerino